Чесме́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Чесменская улица — улица в Волгограде.
 Чесменская улица — улица в Москве.
 Чесменская улица — исчезнувшая улица в Санкт-Петербурге.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Чесменская улица — улица в Севастополе.